До́нальд Са́зерленд (; род. 17 июля 1935, Сент-Джон, Нью-Брансуик) — канадский актёр театра, кино и телевидения, кинопродюсер. Лауреат премий «Эмми» (1995) и «Золотой глобус» (1996; 2003), компаньон ордена Канады. Отец актёра Кифера Сазерленда. Входил в группу, выносившую олимпийский флаг на открытии XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере 12 февраля 2010 года.

Биография 
Родился в Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик) 17 июля 1935 года. Происходит из семьи коммивояжёра и домохозяйки. Собирался стать инженером, однако тяга к театру взяла своё. Принимал участие в постановках театра при университете Торонто. Получил два диплома со специализациями инженерия и актёрское мастерство. В 1956 уехал в Великобританию. Там учился в Королевской академии драматического искусства. Играл на сцене английских театров. Первые роли получил благодаря росту и голосу, это были работы в фильмах ужасов. Получил признание благодаря роли в кинофильме «Военно-полевой госпиталь».

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич — , Советская энциклопедия, 1987. — с. 378

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии «Спутник»
Голливудская «Аллея славы»
Аллея славы Канады
Лауреаты премии «Джини»
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Социалисты Канады
Дональд
Почётные доктора Университета Куинс в Кингстоне
Киноактёры Канады
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»